Председателят на Общото събрание на ООН е ръководителят на Общото събрание (ОС) на Организацията на обединените нации.

Открива и закрива всяко пленарно заседание на ОС и ръководи цялостно работата на Общото събрание.

Избор 
Избира се с мандат за 1 година измежду страните-членки на ООН с изключение на постоянните членове (Великобритания, Китай, Русия, САЩ, Франция) на нейния Съвет за сигурност. Излъчва се измежду 5-те групи държави (на ротационен принцип) от географските региони: Африка, Азия и Океания, Източна Европа, Латинска Америка и Кариби, Западна Европа и други.

Обикновено тази длъжност заема ръководителят на делегацията на избраната държава членка на ООН за съответната годишна сесия на Общото събрание, който най-често е нейният министър на външните работи.

Председател на Общото събрание на ООН от България е бил Стоян Ганев.

Списък 

До 1966 г.
 COS – Общност на нациите
 EAS – Източна Европа и Азия
 LAS – Латинска Америка
 MES – Близък изток
 WES – Западна Европа

От 1966 г.
 Africa – Африка
 Asia – Азия (Азия и Океания, от 2011 г.)
 EEG – Източна Европа
 GRULAC – Латинска Америка и Кариби
 WEOG – Западна Европа и други

Източници

Външни препратки 
 UN: List of UN General Assembly presidents

 
Списъци на заемали длъжности